Florian Eisath – ex sciatore alpino italiano specialista dello slalom gigante
 Georg Eisath – neurologo austriaco
 Magdalena Eisath – ex sciatrice alpina italiana